Le tournoi de Los Angeles 2007 est un tournoi de tennis se déroulant sur Dur (ext.) du 16 au . C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Radek Štěpánek remporte son  en simple face à James Blake. C'est son  titre en extérieur.
 En double les jumeaux américains Bob Bryan et Mike Bryan remportent le titre face à leurs compatriotes Scott Lipsky et David Martin. C'est la  qu'ils s'imposent à Los Angeles. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Los Angeles

Liens externes

Navigation 

Tennis masculin en 2007
ATP 2007
Sport en Californie en 2007
Tennis en juillet 2007
Tennis aux États-Unis en 2007